Johnson megye (Arkansas)
Johnson megye (Georgia)
Johnson megye (Illinois)
Johnson megye (Indiana)
Johnson megye (Iowa)
Johnson megye (Kansas)
Johnson megye (Kentucky)
Johnson megye (Missouri)
Johnson megye (Nebraska)
Johnson megye (Tennessee)
Johnson megye (Texas)
Johnson megye (Wyoming)

Kapcsolódó szócikkek 
Johnston megye (egyértelműsítő lap)